

Антропоним 

Маура, Кармен — испанская киноактриса.

Топоним 

Маура — гора в Кирилловском районе Вологодской области.
Маура — местечко в Кирилловском районе Вологодской области.
 Маура — земли на левом берегу реки Волга в Сокольском и Городецком районах Нижегородской области

См. также 

 Маурино